K3, K-3, K.3, KIII ou K03 peut faire référence à :

Cinéma 
 K-3 (aussi connu comme Krasnogorsk-3), une caméra  soviétique.

Design 
 K3 est une marque lancée par Kenzō Takada.

Domaine militaire 
 Daewoo K3, une mitrailleuse sud-coréenne ;
 , nom de plusieurs navires de la Marine royale néerlandaise ;
 K3, fusil d'assaut arménien de construction bullpup ;
 , un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 K-3, un sous-marin soviétique de classe K lancé en 1938 et coulé en 1943 lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 K-3, un sous-marin nucléaire d'attaque soviétique de classe November lancé en 1957 et retiré du service en 1988.

Loisirs 
 K3 Roller Skater, des montagnes russes du parc Plopsaland, à La Panne, en Belgique.

Métallurgie 
 K3 désigne un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Montagne 
 K3, ancien nom de la montagne Broad Peak dans l'Himalaya.

Musique 
 Allegro en si bémol majeur (K.3), œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 K3, un groupe féminin belge néerlandophone de musique ;
 K3, une vidéo-musicale du groupe Sin ;
 Sonate K. 3, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Photographie 
 Pentax K-3, un appareil photographique reflex numérique.

Sciences

Géométrie 
 K3, une variété de Calabi-Yau de .

Médecine 
 Autres maladies des tissus dentaires durs (K03), d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 BEI K3, une course verticale italienne.

Télévision 
 K3, une chaîne de télévision espagnole ;
 K3, une série télévisée animée 2D française inspirée du groupe de musique féminin du même nom ;
 Kaamelott : Livre III, la troisième saison de la série Kaamelott.

Transports

Aviation 
 Kalinin K-3, un avion soviétique ;
 Kellett K-3, un autogire utilitaire biplace américain.

Train 
 Voiture K3, voiture pour passagers de la SNCB

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 2 caractères
